Stegmann är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Josua Stegmann (1588–1632), tysk teolog och psalmförfattare

 Povl Stegmann (1888–1944), dansk arkitekt 
 Boris Stegmann (1898–1975), ryska ornitolog

Efternamn